Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Byron Black che ha battuto in finale Todd Martin 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Luis Herrera (primo turno)
 Bryan Shelton (secondo turno)
 Chris Garner (quarti di finale)
 Fernando Roese (primo turno)

 Jamie Morgan (primo turno)
 Martin Laurendeau (primo turno)
 Todd Martin (finale)
 Brian Garrow (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1991